Szamun (Chamoun; syr.: شمعون - Szymon) – znana libańska rodzina chrześcijańska. Szczególne wpływy uzyskali jej członkowie wywodzący się z miasta Deir el Qamar.

Przedstawiciele:
 Kamil Szamun - prezydent Libanu w latach 1953-1958
 Dory Kamil Szamun - lider Narodowej Partii Liberalnej
 Dany Kamil Szamun - dowódca "Tygrysów"
 Tracy Szamun - pisarka, działaczka społeczna i polityczna
 Riad Szamun - generał libański

Zobacz też:
 Camille Chamoun Sports City Stadium
 Dżemajel
 Farandżijja

Przypisy 

Wpływowe rodziny libańskie
Maronici